Wronki est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Wronki, dans le powiat de Szamotuły ;
 de la ville de Wronki, chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Wronki.